Золоторо́жский прое́зд (первоначально — Безымянный проезд, с 1926 года до 21 июня 1951 года — Гужоновский проезд) — проезд в районе Лефортово Юго-Восточного округа Москвы. Размещается между Верхним Золоторожским переулком и улицей Золоторожский Вал.

Происхождение названия 
Современное название проезда, как и ряда других названий инфраструктурных объектов в этой местности, восходит к названию реки Золотой Рожок.

История 
Первоначально проезд являлся безымянным, а в 1926 году он был назван Гужоновским (по названию располагавшегося здесь завода Гужона — современного завода «Серп и Молот»).

Название проезду было дано 21 июня 1951 года.

Здания и сооружения 
 2
 2, корп. 1
 4

Технические характеристики 
Длина Золоторожского проезда составляет около 400 м. Движение по проезду двустороннее. Проезд принадлежит к 3-й категории улиц. Общая площадь переулка составляет 2 556,00 кв. м., из которых  1 757,00 кв. м. — это площадь проезжей части, а 799,00  м² — площадь тротуаров.

Примечания